БТВ, аббревиатура:
 БТВ — бронетанковые войска.
 БТВ — бронетанковое вооружение.
 БТВ — Бельцкое телевидение.
 БТВ — Бендерское телевидение
 БТВ — башкирский телеканал, вещавший на отдельной частоте до 2002 года (ныне БСТ), а ныне с каналом Россия-1.
 БТВ — Белорусское телевидение

См. также 
 BTV